Gottschlich ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Gottschlich (* 1982), deutsche Schauspielerin
 Ayla Gottschlich (* 1982), deutsche Filmregisseurin
 Daniel Gottschlich (* 1982), deutscher Koch
 Gudrun Gottschlich (* 1970), deutsche Fußballspielerin
 Hugo Gottschlich (1905–1984), österreichischer Kammerschauspieler
 Jürgen Gottschlich (* 1954), deutscher Journalist und Publizist
 Karl Gottschlich (1703–1770), deutscher Theologe, Jurist und Schriftsteller
 Margret Gottschlich (* 1948), deutsche Politikerin (SPD), Mitglied des Landtags von Nordrhein-Westfalen
 Maximilian Gottschlich (* 1948), österreichischer Kommunikationswissenschaftler und Hochschullehrer 
 Sevim Çelebi-Gottschlich (* 1950), deutsche Politikerin (AL), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Stefanie Gottschlich (* 1978), deutsche Fußballspielerin
 Tobias Gottschlich, deutscher Filmproduktionsleiter und Schauspieler